A Million Bid – film del 1914 diretto da Ralph W. Ince
A Million Bid – film del 1927 diretto da Michael Curtiz